El término Ignaciano puede referirse a:
Algo relacionado con San Ignacio de Loyola.
Al idioma ignaciano, lengua arawak hablada en el departamento de Beni (Bolivia).